Louw est un patronyme porté notamment par :

 André van der Louw (1933-2005), homme politique néerlandais ;
 Boy Louw (1906-1988), joueur de rugby à XV international sud-africain ;
 Eli Louw (1927-2016), homme politique sud-africain ;
 Elrigh Louw (1999-), joueur de rugby à XV international sud-africain ;
 Eric Louw (1890-1968), diplomate et homme politique sud-africain ;
 Fanie Louw (1909-1940), joueur de rugby à XV international sud-africain ;
 Francois Louw (1985-), joueur de rugby à XV international sud-africain ;
 Gene Louw (1931-2015), homme politique sud-africain ;
 Gideon Louw (1987-), nageur sud-africain spécialiste des épreuves de sprint en nage libre ;
 Herman Louw (1975-), nageur sud-africain ;
 Hottie Louw (1976-), joueur de rugby à XV international sud-africain ;
 Jaco Louw (1981-), joueur de rugby à XV sud-africain ;
 Milnay Louw (1988-), joueuse professionnelle de squash internationale sud-africaine ;
 N. P. van Wyk Louw (1906-1970), poète sud-africain ;
 Pieter Louw (1985-), joueur de rugby à XV sud-africain ;
 Rob Louw (1955-), joueur de rugby à XV sud-africain ;
 Sandra Louw, karatéka sud-africaine ;
 Sarel Jacobus Louw (1978-), joueur de rugby à XV sud-africain ;
 Stephan Louw (1975-), athlète namibien, spécialiste du saut en longueur ;
 Wilco Louw (1994-), joueur de rugby à XV international sud-africain.